

Geografia 
 Brasile
 Zacarias – comune nello Stato di San Paolo

Persone 
 José Zacarias – ex calciatore guatemalteco, centrocampista
 Marcela Zacarías – tennista messicana
 Miguel Zacarías – regista, produttore cinematografico e scrittore messicano di origine libanese